Rätisches Museum steht für:

 Rätisches Museum, im Jahr 1872 eröffnetes Heimatmuseum in Chur, Kanton Graubünden
 Rätisches Museum (Sanzeno), im Jahr 2003 eröffnetes archäologisches Museum in Sanzeno, Autonome Provinz Trient, Italien